Капито́н Миха́йлович Лакин (20 марта 1930 — 5 сентября 1987) — советский фармаколог. Доктор медицинских наук (1968), профессор (1969), член-корреспондент АМН СССР (1980). Ректор ММСИ им. Н. А. Семашко (1974—1982). Лауреат Государственной премии СССР и премий Совета Министров СССР.

Биография 
Родился 20 марта 1930 года в деревне Вишенки Владимирской области.

В 1953 году окончил 2-й ММИ и был оставлен на кафедре фармакологии института. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации: «К фармакологии алкалоида пахикарпина» и «Фармакологическое исследование антикоагулянтов монокумаринового ряда»

С 1970 года — в ММСИ им. Н. А. Семашко; в 1971 году стал проректором по учебной работе, затем — по научной работе; с 1974 года — ректор и, одновременно, заведующий кафедрой фармакологии, которая была создана при организации лечебного факультета.

С 1981 года руководил главным управлением учебных заведений Минздрава СССР.

Был председателем союзной проблемной комиссии по клинической фармакологии, председателем Научного совета по фармакологии и фармации М3 РСФСР, заместителем председателя Всесоюзного научного общества фармакологов, заместителем гл. редактора журнала «Фармакология и токсикология» и редактором редотдела «Фармакология» БМЭ.
Член КПСС.

Создатель научной школы по проблемам фармакологии. Выделил клиническую фармакологию в самостоятельную научную дисциплину по номенклатуре ВАК. Под его руководством защищено 5 докторских и около 30 кандидатских диссертаций.

За цикл работ по изучению плазменного и клеточного гемостаза был удостоен Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Умер 5 сентября 1987 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Библиография 
К. М. Лакин — автор ряда монографий и более 250 статей и двух монографий:
 Лекарственная регуляция свертывания крови. — Москва : Знание, 1971. — 48 с. : ил.
 Лекарства, яды и организм / К. М. Лакин, Ю. Ф. Крылов. — Москва : Знание, 1974. — 95 с. : ил.;
 Антикоагулянтные и фибринолитические средства / Е. И. Чазов, К. М. Лакин. — Москва : Медицина, 1977. — 311 с. : ил.
 Логико-дидактические структуры по курсу фармакологии (Метод. разраб. для студентов) / К. М. Лакин, Н. В. Новикова, М. Ю. Ладинская и др.; [Под ред. К. М. Лакина]. — , 1980. — 51 с.
 Биотрансформация лекарственных средств : общие вопросы / К. М. Лакин, Ю. Ф. Крылов. — Москва : Медицина, 1981. — 342 с. : граф.

Примечания

Литература 
 Крылов Ю. Ф. ЛАКИН Капитон Михайлович // Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б. В., 3-е издание.

Ссылки 
 Отечественные ученые — физиологи, фармакологи и клиницисты

Фармакологи по алфавиту
Фармакологи СССР
Выпускники РГМУ
Преподаватели РГМУ
Ректоры Московского медико-стоматологического университета
Члены КПСС
Похороненные на Кунцевском кладбище